Amistad на испански език е съществително име, което означава „приятелство“.

Амистад може да се отнася за:
 Амистад, кораб, който плава през 19 век;
 Амистад, американски филм от 1997 година;
 Амистад, парк в Коста Рика и Панама.